Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в высшей лиге чемпионате СССР 1981 года минимум один матч.


1. «Динамо» (Киев) 
23 игрока, 58 голов

Старший тренер:

Валерий Васильевич Лобановский (1939)

2. «Спартак» (Москва) 
21 игрок, 70 голов

Старший тренер:

Константин Иванович Бесков (1920)

3. «Динамо» (Тбилиси) 
23 игрока, 62 гола

 Автогол – С. Бондаренко («Арарат»)
 Автогол – Ю. Желудков («Зенит»)
 Автогол – С. Никулин («Динамо» М)
 Автогол – В. Плоскина («Черноморец»)

Старший тренер:

Нодар Парсаданович Ахалкаци (1938)

4. «Динамо» (Москва) 
24 игрока, 41 гол

 Автогол – Ю. Горячев («Черноморец»)

Старший тренер:

Вячеслав Дмитриевич Соловьёв (1925)

5. «Торпедо» (Москва) 
18 игроков, 41 гол

Старший тренер:

Валентин Козьмич Иванов (1934)

6. ЦСКА 
25 игроков, 39 голов

Старший тренер:

Олег Петрович Базилевич (1938)

7. «Шахтёр» (Донецк) 
21 игрок, 51 гол

Старший тренер:

Виктор Васильевич Носов (1940)

8. «Днепр» (Днепропетровск) 
29 игроков, 42 гола

Старший тренер:

Виктор Авраамович Лукашенко (1937) – по 07.06.1981 (13 игр)
Леонид Яковлевич Колтун (1944) – 08.06.1981 - 19.06.1981 (2 игры)
Владимир Александрович Емец (1937) – с 20.06.1981 (19 игр)

9. «Динамо» (Минск) 
23 игрока, 44 гола

Старший тренер:

Эдуард Васильевич Малофеев (1942)

10. «Нефтчи» (Баку) 
22 игрока, 34 гола

Старший тренер:

Ахмед Лятифович Алескеров (1935)

11. «Черноморец» (Одесса) 
23 игрока, 36 голов

Старший тренер:

Никита Павлович Симонян (1926)

12. «Кайрат» (Алма-Ата) 
24 игрока, 42 гола

 Автогол – В. Янушевский («Динамо» Мн)

Старший тренер:

Игорь Семёнович Волчок (1931)

13. «Кубань» (Краснодар) 
23 игрока, 42 гола

 Автогол – А. Минаев («Динамо» М)

Старший тренер:

Владимир Сергеевич Белоусов (1947)

14. «Арарат» (Ереван) 
23 игрока, 44 гола

Старший тренер:

Йожеф Йожефович Беца (1929)

15. «Зенит» (Ленинград) 
26 игроков, 33 гола

Старший тренер:

Юрий Андреевич Морозов (1934)

16. СКА (Ростов-на-Дону) 
25 игроков, 39 голов

Старший тренер:

Владимир Григорьевич Федотов (1943)

17. «Таврия» (Симферополь) 
22 игрока, 27 голов

 Автогол – В. Журавчак («Кубань»)

Старший тренер:

Анатолий Фёдорович Полосин (1935) – по 20.08.1981 (25 игр)
 (1940) – с 21.08.1981 (9 игр)

18. «Пахтакор» (Ташкент) 
26 игроков, 34 гола

Старший тренер:

Иштван Йожефович Секеч (1939)

 Двое футболистов выступали за две команды – Алексей Петрушин («Динамо» М, «Пахтакор») и Геннадий Дроздов («Нефтчи», ЦСКА).

Примечания

Литература 
 Футбол•1981. Справочник-календарь. Составитель А. Соскин. Москва: Пресс-бюро Центрального стадиона имени В. И. Ленина, 1981.
 Футбол-81. I круг. Справочник-календарь. Издательство «Московская правда». Авторы-составители: А. Д. Петров, Ю. С. Лукашин.
 Футбол-81. II круг. Справочник-календарь. Издательство «Московская правда». Авторы-составители Ю. С. Лукашин и А. Д. Петров.
 Футбол▪81. Справочник-календарь. Лениздат • 1981. Составитель Н. Я. Киселёв.
 Футбол 1982. Справочник-календарь. Составитель А. Соскин. Москва: Пресс-бюро Центрального стадиона имени В. И. Ленина, 1982.
 Футбол-82. Справочник-календарь. Издательство «Московская правда». Авторы-составители Ю. С. Лукашин и А. Д. Петров.
 Футбол'82. Справочник-календарь. Лениздат • 1982. Составитель Н. Я. Киселёв.
 Еженедельник «Футбол ♦ Хоккей» № 48/1981 (7 стр.).
 История чемпионатов СССР. 1981 год. Еженедельник «Футбол» № 41/2002.

Ссылки 
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Итоги ЧС-1981 для игроков "Динамо" Киев 

Чемпионат СССР по футболу 1981
Списки футболистов СССР